Diese Liste zeigt alle Ligaplatzierungen von Újpest Budapest seit dem Jahr 1940. Újpest wurde insgesamt 20-mal ungarischer Meister, doch wartet seit 1997/98 auf den nächsten Ligatitel. Des Weiteren stieg Újpest Budapest noch nie in die zweite Liga ab.

Ligaplatzierungen 

* In der Saison 2006/07 wurden drei Punkte wegen rassistisch mutender Laute während des Spiels Újpest Budapest – Debreceni Vasutas SC am 4. Mai 2007 abgezogen.

** In den Saisonen 1945/46 und 2000/01 wurde der Spielbetrieb in zwei Gruppen aufgeteilt. Die besten Mannschaften beider Gruppen spielten um die Meisterschaft.

*** 1970 wurde die Liga in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Sieger der Gruppen spielten die Meisterschaft untereinander aus. Újpest besiegte Ferencváros Budapest nach Hin- und Rückspiel mit 4:3 (3:2, 1:1).

Budapest